Anthony Christiaan Winand Staring – poeta olandese
 Bryan Staring – pilota motociclistico australiano
 Casper Staring – calciatore olandese, difensore o centrocampista

Pagine correlate 
 Staring at the Sun